Säurechlorid steht für:

 Derivate organischer Carbonsäuren, siehe Carbonsäurechloride
 Derivate organischer Sulfonsäuren, siehe Sulfonsäurehalogenide
 Abkömmlinge anorganischer Säuren, bei denen eine oder mehrere Hydroxygruppen durch Chloratome ersetzt sind, siehe Anorganische Säurehalogenide